Бакшино — название населённых пунктов в России:

 Бакшино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бакшино — деревня в Рамешковском районе Тверской области.